Wrestling může mít více významů

profesionální wrestling – nesoutěžní profesionální sport, kde jsou zápasy předem domluvené
zápas (anglicky wrestling) – individuální úpolový sport